Mitologia
 Aleos – postać z mitologii greckiej
Geografia
 Alajh – miasto w Libanie
 Alej – rzeka w Rosji